Холстајн има више значења:
 Холстајн (Ајова)
 Холстајн (Небраска)